Borghetto (ital. dim. Borgo, dt. Ort, Dorf) heißen folgende Orte:

 Borghetto (Piacenza), in der norditalienischen Stadt Piacenza (Emilia-Romagna)
 Borgo Velino in der Provinz Rieti (Latium), alter Name
 Borghetto d’Arroscia, in der Provinz Imperia (Ligurien)
 Borghetto di Vara, in der Provinz La Spezia (Ligurien)
 Borghetto Santo Spirito, in der Provinz Savona (Ligurien)
 Borghetto Lodigiano, in der Provinz Lodi (Lombardei)
 Borghetto di Borbera, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Borghetto di Valeggio sul Mincio, in der Provinz Verona (Venetien)
 Borghetto (Grotte di Castro), Ortsteil von Grotte di Castro in der Provinz Viterbo (Latium)
 Borghetto (Trentino), Fraktion von Avio (Trentino)
 Borghetto, Ortsteil der Gemeinde Chivasso in der Provinz Turin, Italien